Le terme Virot constitue un patronyme de famille d’origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités
Alex Virot, plus connu sous le nom d'Alex Virot, né en 1890 et mort le , est un journaliste sportif français.
Andrée Marthe Virot (née Andrée Peel) (1905|2010), connue comme « l'Agent rose » durant l'occupation allemande, est une héroïne de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale.
Camille Virot (1947- ), né à Calmoutier (Haute-Saône), un céramiste français.
Charles François de Virot de Sombreuil, (Viraud ou encore Vireaux) marquis de Sombreuil, né le  à Ensisheim (Haut-Rhin), mort guillotiné le  à Paris, est un lieutenant-général de la Révolution française.
Charles Eugène Gabriel de Virot de Sombreuil, né le , mort le , fusillé à Vannes (Morbihan) pour sa participation à l'expédition de Quiberon, tentative de débarquement des Émigrés en Bretagne; fils de Charles François de Virot de Sombreuil.
Madame Virot (1826-1911), marchande de modes, modiste et couturière française.
Robert Virot (1915-2002), botaniste français.
Stanislas François Antoine de Virot de Sombreuil (1768-1794), mort guillotiné en 1794 à Paris est un aristocrate et militaire français du .

Toponymes
Rivière Virot, un affluent de la rivière Volant (versant de la rivière Betsiamites), coulant dans le territoire non organisé de Lac-au-Brochet, dans la MRC la Haute-Côte-Nord, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada.

Immeubles
Tour Virot, une tour des fortifications de Langres. Cette tour est à la jonction entre l'enceinte urbaine et celle du faubourg de Sous Murs.

Homonymie de patronyme